Бентанкур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бентанкур, Кармело (1899—?) — уругвайский фехтовальщик, участник Олимпийских игр 1936 года.
 Бентанкур, Родриго (род. 1997) — уругвайский футболист, полузащитник.

См. также 
 Бетанкур
 Беттанкур
 Бентанкурт